Let Sleeping Dogs Lie – film del 1910 diretto da Frank Wilson
 Let Sleeping Dogs Lie – film del 1995 diretto da Piotr Szkopiak